Molekulska formula -{C17H18N2O3S}- se može odnositi na:

 Atibepron
 SB-205,384